Myrmeleonostenus är ett släkte av steklar som beskrevs av Tohru Uchida 1936. Myrmeleonostenus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Myrmeleonostenus